

Geografia
Whiteside – villaggio del Missouri
Contea di Whiteside – contea dell'Illinois
Monte Whiteside – montagna della Carolina del Nord

Persone 
Donald Whiteside – cestista statunitense
Eli Whiteside – giocatore di baseball statunitense
Hassan Whiteside – cestista statunitense
John Whiteside Parsons – scienziato statunitense
Norman Whiteside – calciatore britannico